Pour la géométrie du train avant qui assure le contact, la bonne stabilité et le contrôle de la direction du véhicule, l'angle de carrossage est l'angle formé par l'inclinaison de la roue avec la verticale ou encore par l'axe de la fusée et l'horizontale.

Par construction, la distance D entre le centre du milieu du pneumatique et l'axe verticale du pivot, est le déport de la roue.

L'inclinaison de la roue permet de diminuer cette distance D (déport).

Avantages  
 Report de charge vers le roulement intérieur de moyeu.
 Effet de vissage du moyeu sur la fusée.

Inconvénients 
 Un mauvais appui du pneumatique sur le sol provoquant une usure au niveau de l'épaulement extérieur du pneu.
 Un ripage de la gomme du pneu du fait du phénomène d'échappement de la roue lié au cône de projection ou divergence de la trajectoire des roues directrices.
 La valeur de l'angle de carrossage reste faible, de l'ordre de 1 à 2° maximum. La grande précision est conseillée.

Articles connexes 
 Sous-virage
 Survirage
 Angle d'inclinaison de pivot

Dispositif mécanique
Technologie automobile